Калимуллин — башкирская и татарская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Калимуллин, Андрей (род. 1977) — эстонский футболист.
 Калимуллин, Барый Гибатович (1907—1989) — архитектор, педагог, доктор искусствоведения, профессор.
 Калимуллин, Идрис Батыршаехович (род. 1965) — российский артист.
 Калимуллин, Рашид Фагимович (род. 1957) — композитор; председатель Союза композиторов Республики Татарстан.
 Калимуллин, Рифкат Калимуллович (1927—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Калимуллин, Рустам Галиуллович (род. 1958) — российский политический деятель.
 Калимуллин, Рустем Рашитович (род. 1984) — российский футболист.
 Калимуллин, Самигулла Масифуллович (1914—1989) — художник-сценограф.
 Калимуллин, Тухватулла Калимуллович (более известен как Тухват Янаби; 1894—1938) — башкирский советский поэт, писатель и общественный деятель.



См. также 
 Калимулин